vrulja (vruja, vrilo), izvor ispod površine mora. Vrulja je potopljeni speleološki objekt, tipičan za kršku geomorfologiju.
 Vrulja (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora
 Perivoj Vrulje, perivoj izvan stare gradske jezgre u Zadru